Barnabé Brisson kan syfta på:

* Barnabé Brisson (1531–1591), fransk jurist 
 Barnabé Brisson (1777–1828), fransk ingenjör